

Ізвоаре () — комуна у повіті Долж.
 Ізвоаре () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Ізвоаре.
 Ізвоаре () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Сухареу.
 Ізвоаре () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бахна.
 Ізвоаре () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Думбрава-Рошіє.
 Ізвоаре () — село у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Зетя.

Ізвоаре () — село у Фалештському районі.
 Ізвоаре () — село у Флорештському районі.
 Ізвоаре () — село у Оргіївському районі.
 Ізвоаре () — село у Синжерейському районі.